Да́нлоп () — шотландская фамилия. Известная эрширская фамилия, произошедшая от названия местности Данлоп (Dunlop) в Каннингеме, северной части Эршира. Первая часть слова происходит от  — «форт, укреплённое место», происхождение второй части достоверно неизвестно, по одной из версий происходит от гэльского слова laib (lub), означающего «извилистый».

Другие варианты фамилии — Dunlap, Dunlapp, Dunlape, Dunlopp, Dunlope, Dunloup, Downlop, Dalape, Delap, DeLap, Delappe, Dulop, Dulap, Dulape, Dullope, Donlop, Donlap, Dunlip, Dewlap.

Известные носители 
 Данлоп, Джеймс (1793—1848) — австралийский астроном.
 Данлоп, Джон (экономист) (1914—2003) — американский экономист и государственный деятель.
 Данлоп, Джон (кёрлингист) (род. 1975) — американский кёрлингист.
 Данлоп, Джон Бойд (1840—1921) — ирландский ветеринар шотландского происхождения, изобретатель пневматической шины, один из основателей компании «Данлоп».
 Данлоп, Джон Бойд (шахматист) (1886—1973) — новозеландский шахматист.
 Данлоп, Джоуи (1952—2000) — североирландский мотогонщик.
 Данлоп, Дуглас Мортон (1909—1987) — британский востоковед.
 Данлоп, Дэвид (1859—1931) — британский яхтсмен, чемпион Олимпийских игр 1908 года.
 Данлоп, Роберт (1960—2008) — североирландский мотогонщик.
 Данлоп, Тони (род. 1969) — новозеландский гребец.
 Данлоп, Энди (род. 1973) — шотландский музыкант.

Ссылки

См. также 
 Dunlop